Göztepe ("Collina dell'occhio" in Turco) si può riferire a:

Geografia
 Göztepe (Kadıköy), quartiere del distretto di Kadıköy a Istanbul
 Göztepe (Konak), quartiere del distretto di Konak a Smirne

Sport
 Göztepe Spor Kulübü, società polisportiva di Smirne

Altro
 Göztepe 60. Yıl Parkı, un parco di Istanbul, situato ai margini del quartiere omonimo